Fleret žen na Letních olympijských hrách 2008 se konal v pondělí 11. srpna jako druhý ženský šermířský závod olympiády v Olympijském zeleném konferenčním centru v Pekingu s kapacitou 5 900 diváků. Závodu se zúčastnilo 41 závodnic ze 14 zemí.

Charakteristika 
Fleret jako konvenční šermířská diciplína zahrnoval šestikolový formát vyřazovacího systému. Poražené semifinalistky se utkaly o bronzovou medaili. 

Utkání bylo ukončeno buď ziskem 15 zásahů jedné z duelistek, nebo po třech tříminutových částech boje. V takovém případě postoupila šermířka s vyšším počtem zásahů. Při rovnosti rozhodlo jednominutové prodloužení ve formě „náhlé smrti“. Pokud v tomto časovém intervalu nedošlo k rozhodujícímu zásahu, postoupila předem určená šermířka.

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se stala 33letá Italka Valentina Vezzaliová, která jako první šermíř historie vybojovala tři olympijská zlata z fleretu za sebou. Obhájila tak prvenství ze sydneyských LOH 2000 a athénských LOH 2004. Celkově se jednalo o její šestou olympijskou medaili. Ve finále rozhodla rozdílovým zásahem až čtyři sekundy před koncem. 

Stříbro připadlo Jihokorejce Nam Hyun-Hee, pro niž to byl první olympijský kov. Bronz si odvezla další italská fleretistka a mistryně světa z roku 2006 Margherita Granbassiová, která také získala premiérovou olympijskou medaili.

Soutěž

Finálová fáze 

| RD1-score03=15
| RD1-seed04=32
| RD1-team04=
| RD1-score04=13
| RD1-seed11=41
| RD1-team11=
| RD1-score11=4
| RD1-seed12=24
| RD1-team12=
| RD1-score12=15
| RD1-seed13=25
| RD1-team13=
| RD1-score13=15
| RD1-seed14=40
| RD1-team14=
| RD1-score14=7
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01=15
| RD2-seed02=33
| RD2-team02=
| RD2-score02=7
| RD2-seed03=17
| RD2-team03=
| RD2-score03=11
| RD2-seed04=16
| RD2-team04=
| RD2-score04=12
| RD2-seed05=9
| RD2-team05=
| RD2-score05=6
| RD2-seed06=24
| RD2-team06=
| RD2-score06=15
| RD2-seed07=25
| RD2-team07=
| RD2-score07=9
| RD2-seed08=8
| RD2-team08=

 2. sekce 
{{Turnaj16-bez nasazení-volný los
| RD1= První kolo
| RD2= Druhé kolo
| RD3= Třetí kolo
| RD4= Čtvrtfinále
| team-width=200
| score-width=20
| RD1-seed03=37
| RD1-team03=
| RD1-score03=2
| RD1-seed04=28
| RD1-team04={{nowrap|}}
| RD1-score04=11
| RD1-seed13=29
| RD1-team13=
| RD1-score13=12
| RD1-seed14=36
| RD1-team14=
| RD1-score14=15
| RD2-seed01=5
| RD2-team01=
| RD2-score01=13
| RD2-seed02=28
| RD2-team02=
| RD2-score02=5
| RD2-seed03=21
| RD2-team03=
| RD2-score03=9
| RD2-seed04=12
| RD2-team04=

 3. sekce 
{{Turnaj16-bez nasazení-volný los
| RD1= První kolo
| RD2= Druhé kolo
| RD3= Třetí kolo
| RD4= Čtvrtfinále
| team-width=200
| score-width=20
| RD1-seed03=35
| RD1-team03=
| RD1-score03=4
| RD1-seed04=30
| RD1-team04={{nowrap|}}
| RD1-score04=13
| RD1-seed13=27
| RD1-team13=
| RD1-score13=9
| RD1-seed14=38
| RD1-team14=
| RD1-score14=13
| RD2-seed01=3
| RD2-team01=
| RD2-score01=11
| RD2-seed02=30
| RD2-team02=
| RD2-score02=6
| RD2-seed03=19
| RD2-team03=
| RD2-score03=10
| RD2-seed04=14
| RD2-team04=
| RD2-score04=9
| RD2-seed05=11
| RD2-team05=
| RD2-score05=15
| RD2-seed06=22
| RD2-team06=
| RD2-score06=2
| RD2-seed07=38
| RD2-team07=
| RD2-score07=7
| RD2-seed08=6
| RD2-team08=

 4. sekce 
{{Turnaj16-bez nasazení-volný los
| RD1= První kolo
| RD2= Druhé kolo
| RD3= Třetí kolo
| RD4= Čtvrtfinále
| team-width=205
| score-width=20
| RD1-seed03=39
| RD1-team03=
| RD1-score03=4
| RD1-seed04=26
| RD1-team04=
| RD1-score04='''15
| RD1-seed13=31
| RD1-team13=

Reference 

 

Sporty na Letních olympijských hrách 2008
Šerm na letních olympijských hrách